Acarosporaceae är en familj av lavar. Acarosporaceae ingår i ordningen Acarosporales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Acarosporaceae